Бальмазуйварош () — город на востоке Венгрии в медье Хайду-Бихар.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт

Города Венгрии